Ключевское — название населённых пунктов в России:

 Ключевское — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Ключевское — село в Борзинском районе Забайкальского края.
 Ключевское — село в Далматовском районе Курганской области.
 Ключевское — село в Труновском районе Ставропольского края.
 Ключевское — деревня в Кезском районе Удмуртии.

См. также 
 Ключевское городище
 Ключевское сельское поселение
 Ключевский (значения)
 Ключевской
 Ключевская (значения)